Castillo de Baños puede referirse a:

Lugares 
En España
 Castillo de Baños, playa del municipio de Polopos, en la provincia de Granada.
 Castillo de Baños de Abajo, localidad del municipio de Polopos, en la provincia de Granada.
 Castillo de Baños de Arriba, localidad del municipio de Polopos, en la provincia de Granada.
 Castillo de Baños de la Encina, castillo del municipio de Baños de la Encina, en la provincia de Jaén.